Järvsöfaks, född 23 juni 1994, död 19 oktober 2020, var en svensk kallblodig travhäst som tävlade mellan 1997 och 2009. Han tränades och kördes av sin uppfödare och ägare Jan-Olov Persson under hela tävlingskarriären. Han har världsrekord för kallblod på kort- och medeldistans. Han har även världsrekord för kallblod med 42 raka segrar. Den 5 december 2008 tangerade Järvsöfaks det svenska rekordet som innehölls av Sabin och den 26 december slog han Alm Svartens världsrekord med sin 184:e seger på Bergsåkers travbana. 

Järvsöfaks tränades och kördes av Jan-Olov Persson, född och uppvuxen i Järvsö men numera verksam i Hudiksvall där han driver ett av landets mest framgångsrika travstall. Järvsöfaks var även svensk avelschampion med framgångsrika avkommor som Åkre Lurifax, derbyvinnaren Hallsta Lotus, Sundbo Kravall, Fakse och Faksen J:r. Han var även farfar till den norska hästen Lannem Silje.

Historia 
Järvsöfaks föddes den 23 juni 1994 undan stoet Järvsö Anna och efter hingsten Trollfaks. Han har sedan födseln funnits hos uppfödaren, ägaren, tränaren och körsvennen Jan-Olov Persson.

Sjukdom 
År 2004 drabbades Järvsöfaks av en ovanlig tarmsjukdom som kallas Baron Gruff-sjukan, uppkallad efter en annan travhäst vid namn Baron Gruff. Sjukdomen är akut och med ett snabbt dödsförlopp, men Järvsöfaks fick snabb behandling och frisknade till och gjorde comeback i slutet av samma år.

Efter tillfrisknandet har Järvsöfaks bland annat lånats ut till Beridna högvakten och Livgardet och ställt upp på flera arrangemang som till exempel Globen Horse Show. Journalisten Robert Opku skrev tillsammans med Jan-Olov Persson 2005 en bok om Järvsöfaks. Boken skrevs klart bara dagarna efter att han slagit världsrekordet på Gävletravet den 12 juli - tiden var 1.17,9ak över distansen 1640 meter. Det tidigare världsrekordet hölls av norske Spikeld och löd på 1.18,6ak.

Slutet på tävlingskarriären 
Den 28 december 2009 på Romme travbana gjorde Järvsöfaks sin sista tävlingsstart. Han segrade i loppet och tog därmed sin 201:a seger. Under karriären startade han sammanlagt i 234 tävlingar, där han bland annat en tid vann 42 lopp i rad. Totalt sprang han in drygt 21 miljoner kronor.

Den 3 juli 2010 hölls ett lopp mellan Järvsöfaks och den svenska skidåkaren Charlotte Kalla på Kattvikskajen i centrala Hudiksvall. Där fanns ett 100 meter långt skidspår för Kalla att skida på och en lika lång grusbana för Järvsöfaks att trava på. I 99 meter ledde Kalla loppet men en meter före mållinjen hann Järvsöfaks förbi och vann.

Järvsöfaks har även defilerat innan Elitkampen 2012, tillsammans med Jim Frick och Stig H. Johansson på Solvalla.

Utmärkelser och avel 
Järvsöfaks har röstats fram som "Årets häst" tre år i rad (2003, 2004, 2005) vid Hästgalan. Han erhöll även titeln "Årets kallblod" tolv år i rad (1998–2009). Järvsöfaks är en av Sveriges mest framgångsrika och populäraste travhästar. Järvsöfaks har inte bara slagit tidsrekordet utan även rekordet i flest antal segrar i följd, hela 42 stycken. Rekordet stod sig till 2019 då den spanska hästen Trebol tog sin 43 raka seger. Järvsöfaks blev även den mest segerrika hästen under V75-historien (sedan 1993) med sina totalt 48 V75-vinster.

Järvsöfaks tangerade Sabins svenska rekord i antalet vunna lopp den 5 december 2008 på Romme travbana och slog sedan Alm Svartens världsrekord på 183 segrar med sin 184:e seger den 26 december 2008.

Totalt fick han 759 avkommor som tillsammans sprungit in över 163 miljoner kronor. De bästa avkommorna vid hans död var Hallsta Lotus, Åkre Lurifax, Faksen J:r och Fakse som alla även besegrat fadern Järvsöfaks i travlopp.

Invald i travsportens Hall of Fame 2013.

Död 
Den 18 oktober 2020 meddelade tränare Jan-Olov Persson att Järvsöfaks åldrats mycket, samt fått sämre hälsa. Persson bestämde då att hästen skulle avlivas den 22 oktober, men redan den 19 oktober avlivades Järvsöfaks. Han är begravd i en specialbyggd minneslund på Perssons gård bredvid Faksen J:r och Hallsta Lotus.

Meriter 

Järvsöfaks innehar 2020 även världsrekord på kort- och medeldistans.

Statistik

Större segrar

Starter

Galleri

Stamtavla

Referenser

Externa länkar 

 Jan-Olov Perssons officiella webbplats
 Bildarkiv, Gävle, 081108

Hästar födda 1994
Hästar avlidna 2020
Svenska kallblodiga travhästar
Hästar som tränats av Jan-Olov Persson
Travhästar med statistik över starter